Lex agrariae ("lleis agràries") va ser el nom donat a les diverses lleis romanes que regulaven l'ús o repartiment de les terres públiques (Ager publicus).

Durant la república romana existien tres categories aplicades a l'Ager: les terres privades, les pastures i les terres públiques. Diverses lleis van buscar resoldre els conflictes sobre l'ús d'aquestes terres públiques.

Les lleis agràries principals van ser:
 Llei Apuleia agraria
 Llei Cassia agraria
 Llei Cornelia agraria
 Llei Flaminia agraria
 Llei Flavia agraria
 Llei Julia agraria
 Llei Licinia agraria
 Llei Mamilia agraria
 Llei Sempronia agraria
 Llei Servilia agraria
 Llei Thoria agraria''

Notes

Referències